Châtelneuf (Jura)
 Châtelneuf (Loire)
 Essertines-en-Châtelneuf